Zygry – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim
 Zygry – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim